Комола — топоним в России:
 Комола — река в Ферзиковском районе Калужской области, левый приток Оки.
 Комола — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.